Cmentarz parafii św. Jakuba w Toruniu – cmentarz parafialny, administrowany przez parafię św. Jakuba Apostoła w Toruniu.

Lokalizacja 
Cmentarz znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, w bliskim sąsiedztwie cmentarza żydowskiego – od zachodu i północy ograniczony osiedlem mieszkaniowym oraz terenami wojskowymi, od wschodu ulicą Pułaskiego, zaś od południa ulicą Antczaka. Główne wejście na teren cmentarza znajduje się przy ulicy Antczaka.

Historia 
Cmentarz parafialny parafii nowomiejskich został założony w 1817 roku i do 1838 roku, kiedy to został powiększony o część przeznaczona dla katolików, służył wyłącznie ewangelikom. Powodem powstania cmentarza była likwidacja trzech dotychczas istniejących cmentarzy (m.in. św. Katarzyny i św. Wawrzyńca), których tereny wykorzystano pod budowę fortyfikacji Twierdzy Toruń przez Królestwo Prus.

W 1945 roku cmentarz przeszedł pod katolicką administrację parafii św. Jakuba, zaś część ewangelicką zlikwidowano w połowie lat 60. XX wieku.

Na cmentarzu znajdowała się XIX-wieczna drewniana kaplica o konstrukcji szkieletowej z niewielką wieżyczką. Kaplica pełniła także funkcję kostnicy. Korzystali z niej zarówno wierni wyznania ewangelickiego, jak i katolickiego.  W latach 60. XX wieku przekształcono ją w budynek gospodarczy, który w późniejszym okresie popadł w zapomnienie. Kaplica przetrwała w niezmienionej formie architektonicznej do czasu pożaru w 2008 roku. W połowie 2009 roku władze miasta podjęły decyzję o jej rozbiórce.

Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1346).

Pochowani 
Spoczywają tu m.in.:
 Ignacy Danielewski – literat
 Antoni Brejski (1867–1929) – redaktor naczelny „Gazety Toruńskiej”
 Jan Brejski (1863–1934) – wojewoda pomorski
 Gustaw Jełowicki (1880–1965) – Kanonik Honorowy Kapituły Łuckiej, proboszcz katedry Łuckiej, sędzia protosynodalny, wikariusz kapitulny i administrator diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej
 Tadeusz Czeżowski (1889–1981) –  filozof, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 Mjr A.K. Bolesław Usow (1913–1954) 
 Adam Soroka Zbijewski  (1893–1964)
 Teresa Czeżowska (1930–1952) – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
Ponadto znajdują się tu liczne nagrobki księży z parafii św. Jakuba Apostoła.

Wśród ciekawszych nagrobków można wyróżnić: nagrobek Ireny Nawrowskiej w formie obelisku, liczne nagrobki lat 20. XX w., w tym m.in. nagrobek rodziny Smulskich z rzeźbą Pieta Ignacego Zelka, nagrobek rodziny Taterra w formie złamanej kolumny. Ponadto w środkowej części zachowały się kute, metalowe ogrodzenia pół grobowych, niektóre z sygnaturami wykonawców (m.in. A. Betlejewski z Torunia, T. Bochiński z Inowrocławia).

Galeria

Zobacz też 
 Cmentarze w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu 

Cmentarze katolickie w Toruniu
Cmentarze protestanckie w Toruniu